Marie I. je jméno těchto panovnic:

 Marie I. Tudorovna (1516–1558) – vládnoucí královna anglická a irská a provdaná královna španělská, neapolská a sicilská
 Marie Stuartovna (1542–1587) – vládnoucí královna skotská a provdaná francouzská
 Marie I. Portugalská (1734–1816) – portugalská královna

Rozcestníky - panovník